VLE steht als Abkürzung für:

 Vapor-Liquid Equilibrium, siehe Dampf-Flüssigkeit-Gleichgewicht
 Visuotinė lietuvių enciklopedija, ein litauisches Universallexikon
 Volare Airlines, italienische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Verband für Ländliche Entwicklung

Abkürzung